Буковче може бити:

 Буковче (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Буковче (Неготин), насељено место у општини Неготин, Република Србија